

Toponyme 

 Cyk, un village polonais dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Cyk, un village polonais dans la voïvodie de Mazovie.

Sigle 
CYK est un sigle qui peut désigner :
 algorithme de Cocke-Younger-Kasami,  un algorithme d'analyse syntaxique pour les grammaires non contextuelles.

Code